Ожи ():

 Ожи — бывшая коммуна во Франции, департамент Алье.
 Ожи — коммуна во Франции, департамент Йонна.
 Ожи — коммуна во Франции, департамент Мозель. 
 Ожи — коммуна во Франции, департамент Эна.
Ожи - согласие

См. также 
 Ожи-сюр-Обуа — коммуна во Франции, департамент Шер.
 Ожи-Юрт